George Sinclair kan syfta på bland andra:

* George Sinclair, 4:e earl av Caithness (död 1582), skotsk ädling
 George Sinclair, 5:e earl av Caithness (1566–1643), skotsk ädling
 George Sinclair, 6:e earl av Caithness (död 1677), skotsk ädling
 George Sinclair, 7:e earl av Caithness (död 1698), skotsk ädling
 George Sinclair, 15:e earl av Caithness (1858–1889), skotsk ädling
 George Sinclair (1787–1834), skotsk trädgårdsmästare och botaniker
 George Sinclair (legosoldat) (cirka 1580–1612), skotsk legosoldat